

Personnalités 
 Une famille d'acteurs français :
 Benoît Constant Coquelin dit Coquelin aîné (1841-1909), acteur français, père de :
 Jean Coquelin (1865-1944), acteur français, père de :
 Jean-Paul Coquelin (1924-2001), acteur français.
 Alexandre Honoré Ernest Coquelin dit Coquelin cadet (1848-1909), acteur français, frère de Coquelin aîné.

 Charles Coquelin (1802-1852) : économiste français,
 Francis Coquelin (1991-) : footballeur français.
 Gabriel Coquelin (1907-1996) : sculpteur et peintre français.
 Louis Coquelin (1949-2009) : coureur cycliste français.

Voir aussi 
 Pierre Coquelin de Lisle : un tireur sportif français
 Nicolas Cocquelin : théologien français

Homonymie de patronyme